Bauert ist der Familienname folgender Personen:

 Barthold Bauert (1682–1749), deutscher Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Monika Bauert (* 1943), deutsche Kostümbildnerin
 Rainer Bauert (* 1962), deutscher Handballspieler